Stirton est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Brent Stirton (né en 1969), photo-journaliste sud-africain
David Stirton (1816-1908), homme politique canadien de l'Ontario
 (1833-1917), médecin écossais expert en botanique
 (1863-1936), homme politique canadien du Manitoba
 (1901-1966), paléontologue américain

Toponyme

, communauté rurale de l'Ontario

, paroisse civile du Yorkshire du Nord

Autre
 (1926-2010), joueur écossais de football

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme